Leo Gudas, češki hokejist, * 20. maj 1965, Bruntal, Češka.

Gudas je v češkoslovaški ligi igral za kluba Dukla Trenčín in Sparta Praga, s katerim je v sezonah 1989/90 in 1992/93 osvojil naslov državnega prvaka. Ob tem je igral za klube JYP Jyväskylä v finski ligi, Hedos München, Augsburger Panther in Heilbronner EC v nemški ligi, EHC Biel v švicarski ligi, Spektrum Flyers v norveški ligi, IF Troja Ljungby v švedski ligi ter HC Brno in Berounští Medvědi v češki ligi. Leta 1990 je bil kot 251. izbran na NHL naboru s strani kluba Calgary Flames, toda v ligi NHL ni nikoli zaigral.

Za češkoslovaško reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 1992, kjer je osvojil bronasto medaljo, in štirih svetovnih prvenstvih, kjer je osvojil tri bronaste medalje, za češko reprezentanco pa na Svetovnem prvenstvu 1993, kjer je osvojil bronasto medaljo.

Statistika kariere

|-
| Dukla Trenčín
| Češkoslovaška liga
| 86/87
|
| 43
| 4
| 5
| 9
|
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praga
| Češkoslovaška liga
| 87/88
|
|
|
|
|
|
| 95
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 9
| 0
| 3
| 3
| +5
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praga
| Češkoslovaška liga
| 89/90
|
| 55
| 11
| 17
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 6
| 2
| 1
| 3
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| JYP Jyväskylä
| Finska liga
| 90/91
|
| 44
| 10
| 19
| 29
| +34
| 60
|
| 7
| 2
| 6
| 8
| +5
| 8
|-
| Češkoslovaška
| Kanadski pokal
| 91
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| +1
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| JYP Jyväskylä
| Finska liga
| 91/92
|
| 44
| 5
| 17
| 22
| +23
| 80
|
| 8
| 1
| 1
| 2
| +1
| 6
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 92
|
| 8
| 0
| 2
| 2
| +7
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 8
| 0
| 3
| 3
| +9
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hedos München
| Nemška liga
| 92/93
|
| 42
| 4
| 22
| 26
|
| 91
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praga
| Češkoslovaška liga
| 92/93
|
| 9
| 0
| 1
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 8
| 1
| 2
| 3
| +7
| '''12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praga
| Češka liga
| 93/94
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Biel
| Švicarska liga
| 93/94
|
| 15
| 0
| 3
| 3
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Biel
| Švicarska 2. liga
| 93/94
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 12
|-
| Spektrum Flyers
| Norveška liga
| 94/95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Brno
| Češka liga
| 95/96
|
| 35
| 3
| 12
| 15
|
| 100
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Troja Ljungby
| Švedska liga
| 96/97
|
| 28
| 5
| 5
| 10
|
| 55
|
| 10
| 1
| 3
| 4
|
| 16
|-
| IF Troja Ljungby
| Švedska liga
| 97/98
|
| 31
| 6
| 8
| 14
|
| 34
|
| 10
| 2
| 0
| 2
|
| 24
|-
| Augsburger Panther
| Nemška liga
| 98/99
|
| 49
| 4
| 12
| 16
| +5
| 56
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Augsburger Panther
| Nemška liga
| 99/00
|
| 54
| 2
| 7
| 9
| -9
| 83
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -1
| 4
|-
| Heilbronner EC
| Nemška 2. liga
| 00/01
|
| 50
| 7
| 8
| 15
|
| 74
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Heilbronner EC
| Nemška 2. liga
| 01/02
|
| 38
| 2
| 14
| 16
|
| 58
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Berounští Medvědi
| Češka 2. liga
| 02/03
|
| 14
| 0
| 1
| 1
| -4
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 604
| bgcolor="#7FFF00" | 69
| bgcolor="#7FFF00" | 163
| bgcolor="#7FFF00" | 232
| bgcolor="#7FFF00" | +78
| bgcolor="#7FFF00" | 914
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 42
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" | 11
| bgcolor="#7FFF00" | 18
| bgcolor="#7FFF00" | +5
| bgcolor="#7FFF00" | 70
|}

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Viri 
 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Češkoslovaško
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Češkoslovaško
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Češki hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Calgary Flames)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1990
Hokejisti HK Dukla Trenčín
Hokejisti HK Sparta Praga
Hokejisti JYP Jyväskylä
Hokejisti Hedos München
Hokejisti EHC Biel
Hokejisti Spektrum Flyers
Hokejisti HC Brno
Hokejisti IF Troja Ljungby
Hokejisti Augsburger Panther
Hokejisti Heilbronner EC
Hokejisti HC Berounští Medvědi